Мавритания (судно)

 «Мавритания» — британский пассажирский лайнер 1907 года постройки.
 «» — британский пассажирский лайнер 1938 года постройки.